Ел Сото има више значења:

 Ел Сото (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сото (Санта Марија де ла Паз), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику